Seraincourt kan syfta på:
 Seraincourt, Ardennes
 Seraincourt, Val-d'Oise